Lewen bzw. Lewén ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Lewen (* 1952), deutscher Festspielintendant
 Lars Lewén (* 1975), schwedischer Freestyle-Skier
 Si Lewen (1918–2016), US-amerikanischer Maler 

Siehe auch:
 Leven